Mikroskop steht für:
 ein Instrument zur Betrachtung sehr kleiner Gegenstände, siehe Mikroskop
 ein Sternbild, siehe Mikroskop (Sternbild)

Siehe auch:
 Microscope, der Name eines französischen Kleinsatelliten